Dis-moi que tu m'aimes peut désigner :

Dis-moi que tu m'aimes, un film français de Michel Boisrond, sorti en 1974.
 Dis-moi que tu m'aimes, un album de Chimène Badi, sorti en 2004.
 Une chanson de l'album homonyme, écrite par Jean-Félix Lalanne et Lara Fabian.
 Dis-moi que tu m'aimes, un film pornographique français de John B. Root, sorti en 2010.